Séliani kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mármara (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Fílippoi (ort), Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Kaválas, 

Robotskapade Greklandförgreningar